Примера Дивисьон 1990/1991 () — 61-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Апертура

Результаты матчей

Клаусура

Результаты матчей

Финальные матчи за чемпионский титул

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1990/91 на rsssf.com

1990/1991
Аргентина
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1990 году
1991 год в Аргентине